USS Kidd puede referirse:
 al USS Kidd (DD-661), destructor de la clase Fletcher; o
 al USS Kidd (DDG-993), destructor de la clase Kidd; o
 al USS Kidd (DDG-100), destructor de la clase Arleigh Burke.

Kidd